Гран-при Великобритании 1999 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Сильверстоун, в Англии. Соревнования состоялись 11 июля 1999 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:28,309
 Михаэль Шумахер вылетел в повороте Stowe на первом круге гонки из-за неисправности тормозной системы. Результатом столкновения с отбойником на скорости 107 км/ч (данные телеметрии) стал двойной перелом ноги, пропуск нескольких Гран-при и рухнувшие надежды на титул в сезоне 1999 г.
 Жак Вильнёв и Алессандро Занарди заглохли во время старта, что послужило причиной рестарта Гран-при.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании